Nisís Trákhilos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Tráchilos, ö, Kreta, 
 Nisís Tamboúrlo, ö, Grekiska fastlandet, 

Robotskapade Greklandförgreningar